— вторая игра серии Virtua Fighter, разработанная Sega AM2 и выпущенная Sega для аркадных автоматов, в 1994 году.

Благодаря огромной популярности игры, она была портирована на Sega Saturn, Windows, Sega Mega Drive/Genesis, PlayStation 2, Wii (доступна через сервис Virtual Console), PlayStation 3 (посредством PlayStation Network), Xbox 360 (посредством Xbox Live Arcade) и мобильные устройства под управлением iOS. С 2010 года игра доступна в составе сборника SEGA Mega Drive and Genesis Classics для платформ Linux, macOS, Windows, с 2018 — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Геймплей 

Система боя в Virtua Fighter 2 идентична предыдущей игре серии. Игрок управляет одним из бойцов, каждый из которых владеет разными боевыми приемами и разными техниками ведения рукопашного боя. В некоторых случаях для победы игроку надо выбросить противника за пределы ринга.

Размеры арены можно корректировать в настройках игры. Кроме того, для персонажей можно регулировать энергию до бесконечности, что дает игроку преимущество, когда начинается бой против искусственного интеллекта. Если размер арены минимален и выбрана бесконечная энергия, то персонажам даётся накопление очков жизни, что может привести к матчу сумо, в котором победа достигается после нокаута соперника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Virtua Fighter 2 появились 2 новых персонажа:

Версии и выпуски 
Версия игры для аркадного автомата была выпущена по всему миру в 1994 году. Данная версия имеет кадровую частоту в 60 кадров и высокое разрешение картинки.

Порт Virtua Fighter 2 на Sega Saturn отличался от версии аркадного автомата расширенными аренами и небольшими изменениями в геймплее. Для Японии было выпущено обновление игры, известное как Virtua Fighter 2.1. В ней была улучшена графика игры и доступен как играбельный персонаж Дюраль. Кроме того, Virtua Fighter 2.1 доступен как режим в версии для ПК.

Версия для Mega Drive/Genesis была выпущена в 1996 году в США и в 1997 году в Европе. Несмотря на то, что на обложке название игры было указано как Virtua Fighter 2, титульный экран североамериканской версии называет её как Virtua Fighter 2 Genesis, а экран европейской — Virtua Fighter 2 Mega Drive. Данная версия имеет двухмерную графику. Позднее, эта версия игры будет портирована на Wii как часть Virtual Console, iOS и сервис Steam, а также войдёт в сборник Sega Mega Drive Collection для PlayStation Portable и PlayStation 2. 15 декабря 2022 года данная версия была переиздана на Nintendo Switch в рамках сервиса Nintendo Switch Online. 

Virtua Fighter 2 с переработанной графикой и изменённым разрешением была выпущена в Японии в 2004 году на приставку PlayStation 2, как часть серии Sega Ages 2500. Однако в этой версии есть незначительные глюки, которые не встречались ранее. Кроме того, в порте отсутствуют режимы «Командный бой» () и «Практика» ().

В ноябре 2012 года состоялся выход игры на платформы Xbox 360 и PlayStation 3, посредством сервисов Xbox Live Arcade и PlayStation Network. В данное переиздание был добавлен режим зрителя и возможность выбора между версией 2.0 и версией 2.1.

В игре Yakuza 5 для PlayStation 3 можно поиграть в полностью портированную версию Virtua Fighter 2. С помощью загружаемого контента в ней также доступен режим двух игроков.

Саундтрек 

Альбом  был выпущен 22 февраля 1995 года лейблами Futureland и Toshiba EMI. В альбом входит 23 композиции. 26 июля 1995 года был выпущен Virtua Fighter 2 Dancing Shadows.

Песни из Virtua Fighter и Virtua Fighter 2 вошли в альбом , выпущенный 31 января 1996 года. Музыка была написана композиторами Такаюки Накамурой, Такэнобу Мицуёси и Акико Хасимотой.

Оценки и мнения 

Версии Virtua Fighter 2 для аркадного автомата, Sega Saturn и ПК получили в основном высокие оценки от критиков. Сайт GamePro оценил версию игры для Sega Saturn в 5 баллов. Такую же оценку поставил и Game Revolution, в своём обзоре сказав, что несмотря на не лучшую работу по портированию игры с аркадного автомата, сайт всё равно советует купить её на приставку Sega Saturn. Он же назвал Virtua Fighter 2 возможно лучшим файтингом на домашней консоли.

Версия игры на Mega Drive/Genesis, и её порты на Virtual Console и iOS получили средние оценки. В обзоре Virtua Fighter 2 для iPhone, IGN резко раскритиковал выбор версии игры, ожидав порт c Sega Saturn, так как планшеты от Apple поддерживают трёхмерную графику. Он раскритиковал и высокую цену игры в версии для Wii, посоветовав купить «более доступные и лучшие варианты файтингов».

В 2012 году сайт GamesRadar поместил Virtua Fighter 2 на 17 место в списке «Лучших игр для Saturn всех времён».

Благодаря хорошим отзывам игры от критиков, игра очень хорошо продавалась. По всему миру было продано более 2 миллионов копий для консоли Sega Saturn (1,7 миллионов в Японии и как минимум 500 000 в США), что делает её самой продаваемой игрой для Sega Saturn.

Примечания

Ссылки 
 Virtua Fighter 2 на сайте Sega Retro
 Virtua Fighter 2 (версия для Mega Drive/Genesis) на сайте Sega Retro
 Sega Ages 2500 Series Vol. 16: Virtua Fighter 2 на сайте Sega Retro

Компьютерные игры 1994 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для iOS
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Sega Saturn
Virtua Fighter
Игры для Virtual Console
Игры для Windows
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для PlayStation Network
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Sega AM2
Компьютерные игры, изданные Sega